Tessier ist der Familienname folgender Personen:

 Fursy Teyssier, französischer Illustrator, Multiinstrumentalist und Metal-Musiker
 Jacques Teyssier (1955–2009), französischer und deutscher Manager und LGBT-Aktivist
 Paul Teyssier (1915–2002), französischer Romanist, Lusitanist, Sprachwissenschaftler und Literaturwissenschaftler

Sonstiges:
 Teyssier Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Teissier
 Tessier